Vini Zabù (UCI-holdkode: THR) er et italiensk indregistreret UCI Professional Continental-cykelhold, der deltager i cykelløb i UCI Continental Circuits og i UCI World Tour, når de bliver inviteret. Angelo Citracca er manager fra holdet, hvor Luca Amoriello er sportsdirektør.

Sæsoner

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Italien